Черво́ный Став — название населённых пунктов на Украине:

 Червоный Став — село в Криничанском районе Днепропетровской области.
 Червоный Став — село в Баштанском районе Николаевской области.
 Червоный Став — село в Березнеговатском районе Николаевской области.
 Червоный Став — село в Боровском районе Харьковской области.